Robins steht für:
 Robins (Iowa), Ortschaft in Iowa
 The Robins, US-amerikanische -Band

Robins ist der Familienname folgender Personen:
 Benjamin Robins (1707–1751), britischer Mathematiker und Ingenieur
 Bobby Robins (* 1981), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Bryce Robins (* 1980), neuseeländisch-japanischer Rugby-Union-Spieler
 Charles A. Robins (1884–1970), US-amerikanischer Politiker
 Denise Robins (1897–1985), britische Schriftstellerin
 Elizabeth Robins (1862–1952), US-amerikanische Schauspielerin, Schriftstellerin und Frauenrechtlerin
 Elizabeth Robins Pennell (1855–1936), US-amerikanische Autorin
 Jessie Robins (1905–1991), britische Schauspielerin
 Emily Robins (* 1989), neuseeländische Schauspielerin und Sängerin

 Laila Robins (* 1959), US-amerikanische Schauspielerin
 Lee Robins (1922–2009), US-amerikanische Soziologin und Epidemiologin
 Madeleine E. Robins (* 1953), US-amerikanische Schriftstellerin
 Margaret Dreier Robins (1868–1945), US-amerikanische Gewerkschafterin und Frauenrechtlerin
 Mark Robins (* 1969), englischer Fußballspieler und -trainer
 Oliver Robins (* 1971), US-amerikanischer Schauspieler und Regisseur
 C. Richard Robins (* 1928), US-amerikanischer Fischkundler
 Russell Robins (1932–2019), walisischer Rugby-Union-Spieler

 Zoë Robins (* 1993), neuseeländische Schauspielerin

Siehe auch:
 Robbins
 Robens